Loping kan syfta på:

 Loping (geologi) – den yngsta geologiska epoken inom perm och spänner mellan 260 och 252 miljoner år sedan
 Loping – tidigare romanisering av en stad på häradsnivå som lyder under Jingdezhens storstadsområde i Jiangxi-provinsen i sydöstra Kina, se Leping